Дорошевич — фамилия. Известные носители:
 Дорошевич, Александр Михайлович (сценический псевдоним Дорошенко; 1874—1950) — русский советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1946), Герой Труда.
 Дорошевич, Влас Михайлович (1865—1922) — русский журналист, театральный критик и публицист, один из известных фельетонистов конца XIX — начала XX века.
 Дорошевич, Михаил Васильевич (1900—1968) — советский учёный-педагог и деятель народного образования.
 Дорошевич, Николай Николаевич (1879—1918) — полковник лейб-гвардии Гренадерского полка, участник Белого движения на Юге России.